Kite — второй альбом британская певицы и автора песен Кёрсти Макколл, выпущенный в 1989 году. Спродюсированный ее тогдашним мужем Стивом Лиллиуайтом, это был ее первый альбом для Virgin Records. Альбом включал кавер-версию хита The Kinks "Days" Макколла, а также два трека, написанных совместно с гитаристом Smiths Джонни Марром. 6 октября 1989 года он был сертифицирован BPI как серебряный. В интервью 1991 года Melody Maker Макколл прокомментировала: "С Kite я чувствовала, что должна доказать, что я не та распутная соседка, за которую меня изображали.

Список композиций

Сторона «А» 
 «Innocence» — 4:09
 «Free World» — 2:38
 «Mother’s Ruin» — 3:57
 «Days» — 3:00
 «No Victims» — 3:50
 «Fifteen Minutes» — 3:12

Сторона «Б» 
 «Don't Come The Cowboy With Me Sonny Jim!» — 3:47
 «Tread Lightly» — 3:20
 «What Do Pretty Girls Do?» — 2:37
 «Dancing In Limbo» — 2:51
 «The End Of A Perfect Day» — 3:23
 «You And Me Baby» — 2:31

Бонус треки Polar Music International AB 2005 
 «Closer To God?» — 3:55
 «Happy» — 2:34
 «Clubland» — 4:05
 «Other People’s Hearts» — 3:37
 «Miss Otis Regrets / Just One Of Those Things» (с The Pogues) — 4:44
 «The End Of A Perfect Day» (Оригинальная демо-версия) — 3:12
 «You Just Haven’t Earned It Yet, Baby» — 2:49
 «Innocence» (Сингл ремикс) — 4:02

Ссылка 
 Kite (Youtube)